Андреас Шолль ( 10 ноября 1967, Эльтвилле-на-Рейне) — немецкий певец (контратенор и баритон). Один из ведущих контратеноров конца XX – начала XXI вв. В репертуаре певца преобладает музыка эпохи барокко.

Биография 
Из музыкальной семьи. Пел в хоре мальчиков церкви Св. Валентина в Кидрихе (Kiedricher Chorbuben), где освоил католическую литургику и григорианский хорал. В 13 лет исполнил партию Второго мальчика в постановке «Волшебной флейты» (постановка Государственного театра в Висбадене). С 1987 по 1993 годы обучался под руководством Рихарда Левитта и Рене Якобса в базельской Schola Cantorum, где получил диплом по старинной музыке (:de:Alte Musik). В 1992 году был отмечен Советом Европы и Фондом Клода-Никола Леду. C 2000 года преподавал вокал в базельской Schola Cantorum, среди его учеников — контратенор Патрик ван Гётем.

Выступал с ведущими исполнителями-аутентистами, среди которых С. Кёйкен, Т. Коопман, У. Кристи, К. Руссе, М. Судзуки, Ф. Херревеге, Р. Якобс. 

Участвовал в престижных международных музыкальных фестивалях – «Би-Би-Си Промс» (с 1996), Зальцбургском (с 2003), Баховском в Лейпциге (с 2003), барочной музыки в Боне и в Амброне (оба – во Франции) и др. Гастролирует в разных странах, в том числе в США (в Карнеги-холле с 2001, в «Метрополитен-опере» с 2006). В 2015 впервые гастролировал в России.

Дискография 
 1995 Deutsche Barocklieder
 1995 A. Vivaldi: Stabat Mater
 1996 English Folksongs & Lute Songs
 1999 G. F. Händel: Ombra mai fu
 1999 Heroes
 1999 Pergolesi: Stabat Mater
 2000 Nisi dominus, Mai
 2000 The Voice
 2000 A Musical Banquet
 2001 Wayfaring Stranger
 2002 Baroque Adagios
 2003 Arcadia
 2004 The Merchant of Venice
 2005 Arias for Senesino
 2007 Il Duello Amoroso
 2007 Andreas Scholl goes Pop
 2008 Crystal Tears
 2010 Oswald von Wolkenstein - Songs of Myself

Награды (выборка) 
 1996: Baroque Vocal Prize bei den Grammophone Awards
 1999: Prix de l'Union de la Presse Musicale Belge
 1999: Echo - "Klassik Echo" als bester Nachwuchskünstler des Jahres
 2001: Edison Award der Niederlande
 2002: Edison Award der Niederlande
 2004: Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik 1/2004
 2005: Echo - "Klassik ohne Grenzen" für eine eigene Komposition (Совместный проект с Wolfgang Joop)
 2006: Singer of the Year der UK Classical Brit Awards
 2009: Europäischer Kulturpreis (Solistenpreis) für Andreas Scholl

Для прослушивания 
 Youtube Playlist Andreas Scholl

Примечания

Ссылки 
 The Andreas Scholl Society Подробная биография, фото и др. (примеры исполнения)
 Andreas Scholl Актуальные сведения на немецком языке
 Andreas Scholl bei KlassikAkzente - Биография, дискография и рецензии
 Андреас Шолль на странице своего менеджера

Выпускники Базельской музыкальной академии
Контратеноры
Исполнители старинной музыки
Певцы и певицы Германии
Члены Академии наук и литературы в Майнце